A szextillió más néven tíz a harminchatodikon: 1036. Kiírva: 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000.

A36
 36